Polskie pułki piechoty:
 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.
 81 Pułk Piechoty (LWP) – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 81 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883–1918) – Mährisches Infanterieregiment Nr. 81

Niemiecki pułk piechoty:
 81 Pułk Piechoty im. Landgrafa Fryderyka I von Hessen-Cassel (1 Heski) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował we Frankfurcie nad Menem; sformowany 5 grudnia 1813; przydział w 1914: XVIII Korpus Armii Niemieckiej